Logatec (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Ljubljana
 Logatec (plaats), een plaats in deze gemeente